La crise de l'énergie est une notion vague qui peut renvoyer selon le contexte au
 chocs pétroliers, en particulier au Premier choc pétrolier
 à la crise énergétique mondiale de 2021-2023
 donc souvent à l'Économie d'énergie